Maria Gabriela Korwin-Piotrowska czyli Gabriela Zapolska (1857–1921) – polska pisarka
 Maria Dunin-Piotrowska (1899–1986) – polska rzeźbiarka i graficzka
 Maria Piotrowska (1931–1997) – polska reżyserka dubbingu
 Maria Władysława Piotrowska (1941–2008) – polska piłkarka ręczna
 Maria Piotrowska (1941–2014) – polska muzykolog